New Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Hill (Alabama) im Jefferson County
 New Hill (North Carolina) im Wake County
 New Hill (West Virginia) im Monongalia County